

Селища міського типу 
 Мар'ївка — Дніпропетровська область, Нікопольський район, Марганецька міська громада

Села 
 Мар'ївка — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Мар'ївка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Мар'ївка — Дніпропетровська область, Межівський район
 Мар'ївка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Мар'ївка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Мар'ївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Василівська сільська рада
 Мар'ївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Іларіонівська селищна громада
 Мар'ївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Писарівська сільська рада
 Мар'ївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Вакулівська сільська громада
 Мар'ївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада
 Мар'ївка — Донецька область, Краматорський район
 Мар'ївка — Донецька область, Покровський район
 Мар'ївка — Запорізька область, Запорізький район
 Мар'ївка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Мар'ївка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Мар'ївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада
 Мар'ївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Тишківська сільська громада
 Мар'ївка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада
 Мар'ївка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Приютівська селищна громада
 Мар'ївка — Луганська область, Довжанський район
 Мар'ївка — Луганська область, Луганський район
 Мар'ївка — Миколаївська область, Баштанський район
 Мар'ївка — Миколаївська область, Доманівський район
 Мар'ївка — Одеська область, Березівський район
 Мар'ївка — Полтавська область, Полтавський район
 Мар'ївка — Сумська область, Сумський район
 Мар'ївка — Харківська область, Барвінківський район
 Мар'ївка — Харківська область, Близнюківський район
 Мар'ївка — Харківська область, Лозівський район
 Мар'ївка — Харківська область, Первомайський район
 Мар'ївка — Харківська область, Сахновщинський район

Залізнична станція 
 Мар'ївка — залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці

Інше 
 Мар'ївка — південно-західна околиця міста Краматорськ, колишнє село